Weyman est un patronyme porté notamment par :

 Andrew D. Weyman, réalisateur et producteur américain ;
  (1862-1931), philologue classique allemand ;
 Daniel Weyman (1977-), acteur anglais ;
 Charles Terres Weymann (1889-1976), pionnier français de l'aviation reconverti après la Première Guerre mondiale dans la fabrication de carrosseries pour automobiles ;
  (1986-), acteur canadien ;
  (1855-1928), auteur de romans historiques ;
  (1986-), joueur de rugby australien.